Christian Peters (pravnik) (1711. – 1755.), njemači pravnik i političar iz Lübecka
 Christian Peters (glazbenik) (* 1964.), njemački glazbenik, saksofonist
 Christian August Friedrich Peters (1806. – 1880.), njemački astronom
 Christian Beppo Peters (* 1979.), njemački kazališni glumac
 Christian Heinrich Friedrich Peters (1813. – 1890.), njemačko-američki astronom
 Christian Johann Friedrich Peters (1822. – 1889.), njemački učitelj na navigacijskoj školi, prvi povijesno prikazao Fischland